Заандам () — круизный лайнер компании Holland America Line класса «Роттердам». Один из  в 2020 году при круизе во время пандемии COVID-19.

З
З